Чемпіонат світу з футболу 2006 серед чоловічих національних збірних відбувся з 9 червня по 9 липня 2006 року в Німеччині.
 «Чемпіонат світу з футболу 2006» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Чемпіонат світу з футболу 2006» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.